Carnaval (canção de Nação Zumbi)
Carnaval (canção de Maluma)
Carnaval (canção de Claudia Leitte)

Desambiguação